Wilmer Clemons Hosket sr. (1911-1956), cestista statunitense
 Wilmer Frederick Hosket jr. (n. 1946), cestista statunitense